

Musica
 La mia musica/Stelle – singolo della Schola Cantorum del 1976
 La mia musica/Punto e virgola – singolo di Toto Cutugno del 1981
 La mia musica – album di Toto Cutugno del 1982
 La mia musica – album di Franco Ricciardi del 1992
 La mia musica – raccolta di Raffaella Carrà del 2009